Совет Мира и Согласия Республики Казахстан (СМиС РК) — старейшая общественная миротворческая организация в Казахстане.

Правопреемник Советского Фонда Мира, созданного на основании решения Всемирного Совета Мира в 1961 году.

Филиалы Совета Мира и Согласия РК имеются в восьми областях республики.
 
СМиС РК является ассоциированным членом Международной Ассоциации Фондов Мира.

С 1994 года Председателем Совета является Аскар Алтынбекович Кулибаев.

Деятельность
Деятельность СМиС РК можно разделить по группам:
организация отдыха,
организация лечения,
проведение праздничных мероприятий, 
проведение спортивных соревнований,
оказание материальной помощи.

Программы СМиС РК 
«Забота», 
«Память народная», 
«Народная дипломатия», 
«Мир детям», 
«Экстренная помощь».

В 2002 году было израсходовано около 6,5 миллиона тенге.
В 2001 году было израсходовано около 3 миллиона тенге.

В 2005 году по инициативе Ассоциации и СМиС РК в Павлодаре был создан областной детский реабилитационный центр по лечению детей ДЦП на 50 мест.
Лечение оплачивает фонд мира.

Ежегодно во всех областных филиалах организуются мероприятия для детей по случаю Дня защиты детей 1 июня и встрече Нового года.

В течение 5 лет по 50 детей г. Алма-Аты приглашались на новогодние представления в цирк с получением подарков.

В течение 8 лет под девизом «Первый раз в первый класс» накануне учебного года 50-60 ребятишек из многодетных малообеспеченных семей, а также дети инвалиды и сироты получают портфели с полным набором школьных принадлежностей.

С 2002 года по инициативе СМиС РК в Алма-Ате стали проводиться шахматные турниры среди школьников на приз имени Анатолия Карпова.

Совет мира и согласия РК организовал поставку мебели (столы, стулья, шкафы) Республиканскому детскому реабилитационному центру для трудных подростков (г. Алма-Ата). Алматинскому областному детскому дому № 1 ковры размером 2 Х 3, цветные телевизоры.

Совет мира и согласия РК коммерческой деятельностью не занимается, имущества, транспорта, земли на своем балансе не имеет. Источником существования организации является спонсорская помощь, получаемая от коммерческих организаций. Зависимость от спонсорской помощи в значительной степени влияет на размер оказываемой помощи детям.

Ссылки
 Совет Мира и Согласия Республики Казахстан
 Во имя мира и согласия

Общественные организации Казахстана
Всемирный совет мира